«Hello Kitty» () — четвертий сингл п'ятого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Avril Lavigne». В США пісня вийшла 23 травня 2014.

Список пісень 
Цифрове завантаження
 "Hello Kitty" – 3:18

Чарти 
Тижневі чарти

Нагороди

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2013
Сингли 2014
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
J-pop-пісні
Дабстеп-пісні
EDM-пісні